Bernsdorf peut faire référence à:
 Bernsdorf (Bautzen), une ville de Saxe, Allemagne
 Bernsdorf (Zwickau), une commune de Saxe, Allemagne